Una schermatura elettronica si riferisce alle strutture che racchiudono completamente un'apparecchiatura elettronica o una sua parte, così come tutte quelle soluzioni atte a ridurre i disturbi che si verificano nel trasporto dei segnali.

Fa parte di una categoria più ampia denominata schermatura elettromagnetica.

Funzioni
I compiti da esso svolti sono due:

Impedire alle emissioni dei dispositivi elettronici dell'apparecchiatura o di una sua parte di irradiarsi all'esterno del contenitore dell'apparecchiatura stessa (emissioni radiate): l'obiettivo è quello di impedire che queste emissioni possano compromettere il soddisfacimento delle norme sulle emissioni irradiate oppure impedire all'apparecchiatura di causare interferenza con altri dispositivi elettronici.
Impedire alle emissioni irradiate esterne all'apparecchiatura di accoppiarsi con i dispositivi elettronici interni, causando interferenze al loro funzionamento (suscettività radiata): l'obiettivo è quello di proteggere l'apparecchiatura da disturbi elettromagnetici provenienti dall'esterno.

Voci correlate
Compatibilità elettromagnetica
Efficienza di schermatura
Gabbia di Faraday
Isolante elettrico
Segnale analogico
Schermatura elettromagnetica

Collegamenti esterni

Teoria dei segnali
Elettrotecnica